В настоящем списке представлены в алфавитном порядке все Полные кавалеры ордена Славы, чьи фамилии начинаются с буквы «А» (всего 118 человек). Список содержит информацию о датах Указов о награждении (перенаграждении), номерах орденов, дате рождения по новому стилю и дате смерти.

Примечания

Литература 
 
 

А